Страсти вокруг Шекспира — это 95-й выпуск короткометражного комедийного проекта «Наша банда» известного в России, как «Пострелята», вышедший на экраны 25 января 1930 года.

Сюжет 
В этой серии Пострелята участвуют в постановке спектакля под названием Дилемма Гладиатора, с режиссированной женой полицейского Кеннеди. Сам же Кеннеди отвечает за спецэффекты и за таких персонажей, как великан Урсус и слон. Взволнованная постановкой госпожа Кеннеди делает вступительное слово пока дети готовятся к выступлению. Так как Пострелят принудили играть в скучном для них спектакле, они всячески показывают свое отвращение к данному мероприятию. Выйдя на сцену оказывается, что все дети не знают своих реплик и поэтому жена полицейского Кеннеди им постоянно подсказывает из-за кулис. Все это зрелище надоедает подросткам в зрительном зале и они начинают бросаться тортами и яйцами в актёров…

Заметки 
Страсти вокруг Шекспира стал последним эпизодом Роберта Энтони МакГоуэна, как режиссера в комедийном сериале «Наша Банда». В титрах он указан под псевдонимом Энтони Мак , чтобы отличить себя от своего дяди Роберта Фрэнсиса МакГоуэна, который был продюсером и старшим директором сериала. Младший Макгоуэн оставался частью сериала «Наша Банда» в качестве писателя, даже когда проект был продан MGM в 1938 году.

В ролях

Пострелята 
  — Чабби
 Джеки Купер — Джеки
  — Фарина
  — Уизер
 Мэри Энн Джексон — Мэри Энн
  — в роли самого себя

Прочие актёры 
  — кричащий ребёнок
  — управляющий занавесом
  — хихикающий охранник и пастух

 Джек МакХью — лидер подростков в зале
 Гордон Торпе — эффектный мальчик
 Бобби Маллон — охранник и пастух
 Джерри Макгоун — танцующая девочка
  — волшебник
 Джонни Эбер — подросток в зале
 Джорджи Биллингс — охранник и пастух
 Бастер Слейвен — охранник и пастух
  — мужчина который возмущается
  — продавщица пирогов
  — человек в костюме быка
  — человек бросающий пирог
 Эдгар Кеннеди — полицейский Кеннеди
 Хэм Кинси — первый человек в которого попали пирогом
 Чарльз МакЭвой — человек, сын которого испачкан пирогом
 Гертруда Саттон — миссис Фунстон Эвергрин Кеннеди
  — мама Чабби
  — женщина в зале

См. также 
 Пострелята

Примечания

Ссылки 

Чёрно-белые фильмы 1930-х годов
Чёрно-белые кинокомедии
Кинокомедии США
Кинокомедии 1930 года
Фильмы США 1930 года
Короткометражные фильмы США
Чёрно-белые фильмы США